Борис Иванович Рогачёв (1910 — ?) — звеньевой совхоза «Реконструкция» Михайловского района Волгоградской области, Герой Социалистического Труда (23.06.1966).

Биография 
С 1938 года работал трактористом в совхозе «Реконструкция» Михайловского района Волгоградской области.

Весной 1963 года организовал и возглавил первое в Поволжье механизированное звено с аккордно-премиальной системой оплаты труда. Это обеспечило более производительное использование техники (механизатор обрабатывал в 1,5—2 раза больше посевных площадей, чем раньше).

Первое время его звено специализировалось на выращивании кукурузы, затем перешло на полный севооборот.

В 1963 году, несмотря на засуху, его звено на площади 110 га получило по 29,8 ц сухого зерна кукурузы с гектара. В последующем урожайность составляла до 60 ц/га.

Звания и награды 
Герой Социалистического Труда (23.06.1966).

Источники 
 Аграрная политика КПСС и ее социально-экономические результаты: (1965—1985) : На материалах областей Поволжья. Виктор Михайлович Долгов. Изд-во Сарат. ун-та, 1988 — Всего страниц: 177
 Как «царица полей» стала Золушкой [Текст] // Волгоградская правда. — 2014. — 15 нояб. (№ 215). — . 6 : фот.
 Волга, Выпуски 9-12 Приволжское книжное изд-во, 1971

Герои Социалистического Труда
Персоналии:Михайловский район (Волгоградская область)
Трактористы